Антон-Александер фон Ауершперг — граф, австрійський поет і політичний діяч ліберального спрямування часів революцій 1848 р.
 Карл Вільгельм фон Ауершперг — австрійський і австро-угорський державний діяч; міністр-президент Цислейтанії в 1867—1868.
 Ауершперги — князівський рід з території сучасної Словенії.